Hermann Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Oppermann (Verleger) († im 20. Jahrhundert), deutscher Zeitungsverleger
 Hermann A. Oppermann (* 1937), deutscher Schriftsteller